Национальная библиотека Китая (, , NLC) — крупнейшая библиотека КНР.

История 

Библиотека была основана в 1909 году как «Библиотека Столичных учительских палат» () по согласованию с троном и правительством последней китайской династии Цин. После Синьхайской революции 1911 года «Столичные учительские палаты» были переименованы в Пекинский университет, а библиотека в августе 1912 года была передана Министерству образования и открыта для посетителей. В 1916 г. на неё были возложены функции главной библиотеки страны. В 1928 году библиотека получила статус Национальной библиотеки. В декабре 1998 года Государственный совет утвердил изменение названия библиотеки на «Чжунго гоцзя тушугуань» (Национальная библиотека Китая).
В соответствии с законом о печати от 1930 г. Национальная библиотека стала регистрировать китайскую печатную продукцию, а ещё через год для неё было построено специальное здание. К моменту провозглашения Китайской Народной Республики в фондах библиотеки насчитывалось не менее полутора миллионов документов.

Современное состояние 
Национальная библиотека Китая является всеобъемлющей научной библиотекой, национальным хранилищем публикаций, национальным библиографическим центром, Национальным центром сети библиотечно-информационных и научно-технических библиотек и Центром развития.

Общая площадь библиотеки занимает 170 000 квадратных метров, занимая пятое место среди мировых библиотек. К концу 2003 года библиотека имела богатую коллекцию 24 110 000 томов, а также занимала пятое место среди библиотек мира. В коллекции насчитывалось 270 000 томов редких книг, 1 600 000 томов древних книг.

На 2010 год библиотека размещается в трёх зданиях. Главное здание построено в 1987 году. Старое здание построено в 1931 году и до 1987 года было главным зданием, сейчас в нём размещается отдел древних книг библиотеки (). 9 сентября 2008 года принят в эксплуатацию новый корпус к северу от Главного здания, строившийся с 2003 года (авторы проекта — Михаэль Циммерман, Юрген Энгель). При общей площади более 80,5 тысячи квадратных метров в новом корпусе могут обслуживаться одновременно около 8 тысяч читателей. Теперь вместе с новым корпусом общая площадь библиотеки составила 250 тысяч квадратных метров. Её опережают только Национальные библиотеки Франции и США. Главное здание также называется «Южная часть Национальной библиотеки Китая» (), а новый корпус — «Северная часть Национальной библиотеки Китая» ().

Библиотека не только имеет самую большую коллекцию китайских книг в мире, но и самую большую коллекцию материалов на иностранных языках в стране. Библиотека открыта для посещения 365 дней в году, а онлайн-услуги доступны 24 часа в сутки с помощью различных средств коммуникации.

Примечания

См. также 
 Крупнейшие библиотеки мира

Ссылки 

 Официальный сайт
 Новый корпус
 
 Национальная библиотека Китая в Мировой цифровой библиотеке

Китай
Библиотеки Китая
Нормативный контроль
Организации, основанные в 1909 году